MIT может означать:

 Массачусетский технологический институт
 Лицензии MIT — группа лицензий авторского права.
 Milli Istihbarat Teskilati — Национальная разведывательная организация, турецкая спецслужба.
 MIT OpenCourseWare — проект Массачусетского технологического института по публикации материалов всех курсов института.
 MIT Press — издательство Массачусетского технологического института.
 MIT Sloan школа менеджмента — известная международная бизнес-школа.
 MIT-SHM — расширение X Window System.

См. также